Саргылана Макаровна Баишева (; род. 22 июня 1952) — якутская исследовательница малочисленных народов Севера, кандидат экономических наук, старший научный сотрудник, член Союза журналистов России.

Биография 
Саргылана Макаровна Баишева родилась 22 июня 1952 в Якутске.

В 1975 году окончила Якутский государственный университет по специальности географ, преподаватель географии. Затем училась в аспирантуре НИИСХ Крайнего Севера (город Норильск) по специальности «экономика, организация и управление народным хозяйством».

В 1998 году защитила диссертацию на тему «Продовольственное обеспечение улусов проживания малочисленных народов Севера Якутии» на соискание степени кандидата экономических наук.

В 1976—1991 — старший лаборант, младший научный сотрудник отдела экономики Якутского НИИ сельского хозяйства СО ВАСХНИЛ.

В 1991—1999 — старший научный сотрудник сектора традиционных отраслей и природопользования ученый секретарь, заведующий сектором социальных проблем Института проблем малочисленных народов Севера СВ РАН.

В 1999—2003 — заместитель Генерального директора Республиканского информационно, главный редактор ежемесячного журнала «Предприниматель Якутии».

В 2003—2004 — заместитель Генерального директора «Агрохим».

В 2004—2007 — заместитель директора по науке, заведующая сектором социально-экономических исследований Института проблем малочисленных народов Сибирского отделения РАН.

С 2008 года — старший научный сотрудник сектора этносоциологии Института проблем малочисленных народов Сибирского отделения РАН.

Источники 
 Баишева Саргылана Макаровна  // Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов севера Сибирского отделения РАН.
 П. И. Докторов Е. П. Антонов, С. Е. Никитина. Ученые-исследователи и проблемы малочисленных народов севера . Библиографический справочник. — с. 49-50.

Родившиеся в Якутске
Кандидаты экономических наук
Журналисты России
Члены Союза журналистов России